Формула Лейбница для -ой производной произведения двух функций — обобщение правила дифференцирования произведения (и отношения) двух функций на случай -кратного дифференцирования.

Пусть функции  и  —  раз дифференцируемые функции, тогда
  где  — биномиальные коэффициенты.

Примеры 
При  получается известное правило производной произведения:
 

В случае , например, имеем:
 

В случае , например, имеем:
 

В случае , например, имеем:

Доказательство и обобщение 

Доказательство формулы осуществляется по индукции с использованием правила произведения.
В мультииндексной записи формула может быть записана в более общем виде:
 
Эта формула может быть использована для получения выражения для композиции дифференциальных операторов. В самом деле, пусть P и Q — дифференциальные операторы (с коэффициентами, которые дифференцируемы достаточное число раз) и . Если R также является дифференциальным оператором, то справедливо равенство:
 
Непосредственное вычисление дает:
 
Эта формула также известна как формула Лейбница.

Литература 
 
 

Дифференциальное исчисление
Готфрид Вильгельм Лейбниц